Regno Unito
 Keswick, città della Cumbria
 Keswick,  parrocchia civile del Norfolk
 Stati Uniti
 Keswick, Census-Designated Place in California
 Keswick, città in Iowa